Richard Rodriguez peut désigner :
  (1963-), un joueur américain de base-ball ;
 Richard L. Rodriguez, un homme politique américain ;
 Richard Rodríguez (1990-), un joueur américain de base-ball.